Die Kuwait Open 2010 fanden vom 28. Oktober bis 2. November 2010 in Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 172.000 US-Dollar.

Titelverteidiger war Amr Shabana, der das Turnier 2008 gewann. 2009 setzte das Turnier aus, da in dieser Saison die Weltmeisterschaft in Kuwait ausgetragen wurde. Im Jahr 2010 besiegte Ramy Ashour im Endspiel Amr Shabana mit 9:11, 11:4, 13:11 und 11:1 und gewann das Turnier damit nach 2007 zum nunmehr zweiten Mal.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2010